Мавзоле́й ( — от ; на Востоке:  — мазар, перс. — آرامگاه — арамгóх, место упокоения, مقبره — макбарé) — монумент, погребальное сооружение, включавшее камеру, где помещались останки умершего, и иногда поминальный зал.

Назван по пышной гробнице карийского царя Мавсола в городе Галикарнас (около современного города Бодрум в Турции). Впоследствии мавзолеи получили большое распространение в Древнем Риме: мавзолей Августа, мавзолей Адриана, мавзолей Галлы Плацидии, мавзолей Юлиев в Сен-Реми-де-Прованс.

Мавзолеем может также называться здание, содержащее множество склепов для погребения. Современные мавзолеи часто имеют колумбарий для праха кремируемого. Мавзолеи могут быть самостоятельными зданиями или частью большего сооружения — церкви, трибуны. В исламских странах имеется немало мавзолеев, почитаемых населением и представляющих религиозную и архитектурную ценность (см. мавзолеи Хивы, Мавзолей Кира в Пасаргадах, Гур-Эмир, Тадж-Махал, Мавзолей Ясауи).

Современные мавзолеи 
Подчёркнуты названия мавзолеев тех деятелей, тела которых были подвергнуты бальзамированию.

Курсивом выделены названия мавзолеев тех деятелей, которые не связаны с политикой или военным делом.

Европа 
  Мавзолей Гамильтона в Гамильтоне (Шотландия, Великобритания, с 1842—1858)
  Мавзолей Герцогини Кентской в имении Фрогмор (графство Беркшир, Великобритания, с 1850—1861)
  Мавзолей Королевы Виктории и Принца Альберта в имении Фрогмор (графство Беркшир, Великобритания, с 1862—1871, Виктория — с 1901)
  Мавзолей Шарлоттенбургского дворца (Берлин, Германия, с 1810)
  Мавзолей Вельфов (Ганновер, Германия, с 1842)
  Мавзолей кайзера Фридриха I в Фриденскирхе (Потсдам, Германия)
  Мавзолей Карла Дуйсберга в Леверкузене (земля Северный Рейн — Вестфалия, Германия, с 1935)
  Мавзолей Мориса Саксонского в Церкви Святого Фомы (Страсбург, Франция)
  Пантеон (Париж, Франция)
  Мавзолей Данте Алигьери (Равенна, Италия)
  Пантеон (Рим, Италия)
  Мавзолей К. Готвальда в Праге (1948—1962, мавзолей действовал до 1991)
  Мавзолей Г. М. Димитрова в Софии (1949—1999)
  Мавзолей-склеп русским воинам в Разграде (Болгария, с 1879—1880)
  Мавзолей Н. И. Пирогова в селе Пирогово под Винницей (Украина, с 1881)
  Мавзолей К. В. Шейблера в Лодзи (Польша, с 1881)
  Мавзолей Александра I Баттенбергского в Софии (с 1897)
  Мавзолей Израиля и Элеоноры Познанских в Лодзи (Польша, очевидно, с 1900)
  Мавзолей Юзелиуса в Пори (Финляндия, с 1901—1903)
  Мавзолей-часовня Святого Георгия Победоносца (останки русских и румынских воинов) в Плевене (Болгария, с 1903—1907)
  Опленац — Мавзолей Карагеоргиевичей в Церкви Святого Георгия в Тополе (община Топола, Шумадийский округ, Сербия, с 1910)
  Мавзолей В. И. Ленина в Москве (в 1953—1961 в нём также находилось тело И. В. Сталина)
  Мавзолей Кесене в Варненском районе Челябинской области, в 3 километрах к востоку от села Варна
  Мавзолей М. К. Ататюрка (с 1953) и И. Инёню (с 1973) («Аныткабир») в Анкаре (с 1944—1953)
  Мавзолей Г. И. Котовского в Котовске (Одесская область, Украина, 1925—1941 и с 1965)
  Мавзолей югославских солдат (погибших в Чехии в Первой Мировой войне) в Оломоуце (Чехия, с 1926)
  Мавзолей Анфима I в Видине (Болгария, с 1934)
  Мавзолей Владислава III Варненьчика в Варне (Болгария, с 1924—1935)
  Памятник-мавзолей бойцов Советской Армии в Лодзи (Польша, с 1961)
  Памятник-мавзолей в Треблинке-2 близ д. Треблинка (Мазовецкое воеводство, Польша, с 1959—1964)
  Мавзолей Петра II Петровича Негоша на вершине горы Ловчен близ Котора (Черногория, с 1974—1975)
  Пантеон Г. С. Раковского в Котеле (Сливенская область, Болгария, с 1981)
  Мавзолей И. Броза Тито (Дом цветов) в Белграде (с 1982)
  Мавзолей А. Изетбеговича в Сараево (возможно, с 2007)
  Мавзолей М. Б. Барклая де Толли в деревне Йыгевесте (волость Хельме, Эстония, с 1832)

Азия 
  Мавзолей Алаша-хана в Улытауском районе Карагандинской области в 2 км к юго-западу от села Малшыбай на правом берегу реки Каракенгир
  Мавзолей Айша-биби 18 км от города Тараз.
  Мавзолей Джучи-хана в Улытауском районе Карагандинской области в 50 км к северо-востоку от Жезказгана
  Мавзолей Ходжи Ахмеда Ясави в городе Туркестан в Туркестанской области Казахстана
  Мазар Козы Корпеш и Баян сулу в Аягозском районе Восточно-Казахстанской области в 7 км к юго-западу от села Тарлаулы, на правом берегу реки Аягуз, в 11 км к западу от станции Тансык
  Мавзолей Пахлаван-Махмуда в Хорезме, в городе Хива
  Мавзолей Дузена (Жуздена) в 30 км к северо-западу от Малшыбая (Улытауский район, Карагандинская область, Казахстан, с 1863—1866)
  Мавзолей Лабака в 20 км к юго-востоку от Малшыбая (Улытауский район, Карагандинская область, Казахстан, с 1874)
  Мавзолей Сундета в 30 км к северо-северо-западу от Оймауыта (Байганинский район, Актюбинская область, Казахстан, со 2-й половины XIX в.)
  Мавзолей Жубана в 90 км к северу от Кульсары (Атырауская область, Казахстан, с 1880—1898)
  Мавзолей Омара и Тура в 20 км к северу от Кульсары (Бейнеуский район, Мангистауская область, Казахстан, с 1897—1898)
  Мавзолей Абдур-Рахмана в Кабуле (возможно, с 1901)
  Мавзолей Зейнуллы в 0,5 км к северо-востоку от Жолши (Зайсанский район, Восточно-Казахстанская область, Казахстан, с 1925)
  Комплекс 4 мавзолеев Императорского кладбища Мусаси: императоров Ёсихито (с 1927) и Хирохито (с 1989), императриц Тэймэй (с 1951) и Кодзюн (с 2000) в Хатиодзи (префектура Токио, Япония)
  Мавзолей Сунь Ятсена в Нанкине (КНР, с 1926—1929)
  Королевский мавзолей Хашимитов (погребения: Хусейна ибн Али, Фейсала I, Гази I и Фейсала II) в Багдаде (возможно, после 1933)
  Мавзолей Джамбула (Жамбыла Жабаева) в Жамбыле (Жамбылский район (Алматинская область), Алматинская область, Казахстан, с 1938—1946)
  Мавзолей Низами Гянджеви близ Гянджи (Азербайджан, с 1947, перестроен в 1991)
  Мавзолей мучеников (Аун Сана и 7-ми членов правительства готовившейся к независимости Бирмы, убитых в 1947) в Янгоне (Мьянма, после 1947)
  Мавзолей М. Икбала в Лахоре (провинция Пенджаб, Пакистан, после 1947)
  Мавзолей Резы Пехлеви в городе Рей близ Тегерана (1950—1980)
  Мавзолей Лиакат Али Хана в Карачи (Пакистан, возможно, с 1951)
  Мавзолей Авиценны в Хамадане (Иран, с 1952)
  Мавзолей Сухэ-Батора и Чойбалсана в Улан-Баторе (1952—2005)
  Мавзолей Соломона и Сиримаво Бандаранаике в резиденции Хуракулла-Валаува в Аттханагалле (Западная провинция, Шри-Ланка, возможно, с 1959)
  Мавзолей Фазлула Хака, Х. Ш. Сухраварди и Х. Назимуддина («Сухраварди Удиан») в Дакке (возможно, с 1964)
  Мавзолей писателя Такин Кодо Хмайна в Янгоне (Мьянма, с 1966)
  Мавзолей Фатимы Джинны в Карачи (Пакистан, возможно, с 1967)
  Мавзолей Мухаммада Али Джинны («Мазар-э-Кайд», то есть Мавзолей Вождя) в Карачи (Пакистан, с 1960-х — 1970)
  Мавзолей Хо Ши Мина в Ханое (с 1973—1975)
  Временный мавзолей Чан Кайши в Таоюане, Китайская Республика (с 1975)
  Мавзолей Мао Цзэдуна в Пекине (с 1976—1977)
  Мавзолей М. Кесона (Мемориальный круг Кесона) в Кесон-Сити (Филиппины, с 1952—1978)
  Мавзолей Зульфикара Али Бхутто в Бархи-Худа-Бахше близ Наудеро (провинция Синд, Пакистан, после 1979, также в мавзолей помещены тела 3-х других членов семьи Бхутто: Муртазы — в 1996, Беназир — в 2007 и Нусрат — в 2011)
  Временный мавзолей Цзян Цзинго (Мавзолей Даси) в Таоюане, Китайская Республика (с 1988)
  Мавзолей Кхи Чжи в Янгоне (Мьянма, с 1988)
  Мавзолей аятоллы Хомейни на кладбище Бехеште-Захра к югу от Тегерана (с 1989)
  Мавзолей Ф. Маркоса в Бадоке (провинция Северный Илокос, Филиппины, с 1993)
  Мавзолей Ким Ир Сена (с 1994) и Ким Чен Ира (с 2011) (Кымсусанский мемориальный дворец Солнца) в Пхеньяне
  Мавзолей Хафеза и Басиля Асадов в Кардахе близ Латакии (Сирия, с 1994, Х. Асад — с 2000)
  Мавзолей Ахмада Шах Масуда в 8 км от Базарака (провинция Панджшер, Афганистан, построен не позднее 2009)
  Мавзолей С. Ниязова в Кипчаке в 15 км от Ашхабада (Ахалский велаят, Туркменистан, с 2006)
  Мавзолей Я. Арафата в Рамалле (с 2007)
  Мавзолей Сухарто (Дворец воскресшей горы) в 35 км к востоку от Суракарты (провинция Центральная Ява, Индонезия, с 2008)
  Мавзолей Ислама Каримова (с 2016)

Африка 
  Мавзолей Махди в Омдурмане (Судан, 1886—1898 и с 1956)
  Мавзолей Мухаммеда V (Королевский мавзолей) в Рабате (с 1966—1898, также в 1999 помещено тело Хасана II)
  Мавзолей Кваме Нкрумы в Аккре (после 1972)
  Мавзолей Дж. Кениаты в Найроби (с 1978)
  Мавзолей А. А. Нету в Луанде (1979—1992)
  Мавзолей Х. Бургибы в Монастире (Тунис, возможно, с 2000)
  Мавзолей Дж. Гаранга де Мабиора в Джубе (возможно, с 2005)
  Мавзолей Бингу ва Мутарики в Лилонгве (возможно, с 2012)

Северная Америка 
  Мавзолей Гловера в Демополисе (штат Алабама, США, с 1841—1845)
  Мавзолей А. Линкольна в Спрингфилде (штат Иллинойс, США, с 1871—1874)
  Стэнфордский мавзолей в Стэнфордском университете близ Пало-Альто (штат Калифорния, США, с 1884)
  Гробница Уэйнрайта в Сент-Луисе (штат Миссури, США, с 1892)
  Мавзолей У. Гранта (Национальный мемориал генерала Гранта) в Нью-Йорке (штат Нью-Йорк, США, с 1897)
  Мавзолей Итонов в Торонто (провинция Онтарио, Канада, возможно, с 1907)
  Мавзолей Монумента независимости в Мехико (содержит тела М. Идальго и 13 других героев войны за независимость Мексики от Испании) (с 1900—1910)
  Мавзолей Такома в Такоме (штат Вашингтон, США, с 1910)
  Мавзолей Монумента героев Эль-Полворина (6 героев освобождения Пуэрто-Рико от власти Испании) в Понсе (Пуэрто-Рико, США, с 1911)
  Мавзолей Г. Флэглера в Сент-Огастине (штат Флорида, США, с 1913)
  Мавзолей Монумента Революции (тела Панчо Вильи и 4-х других героев Мексиканской революции, ставших президентами страны) в Мехико (с 1910—1938)
  Мавзолей мучеников (17 бойцов, погибших при нападении на казармы Монкада в 1953) в Артемисе (Куба, с 1977)
  Мавзолей К. Фонсеки Амадора в Манагуа (возможно, с 1979)
  Мавзолей Э. Че Гевары в Санта-Кларе (Куба, с 1997)
  Мавзолей З. Тейлора в Луисвилле (штат Кентукки, США, с 1926).

Южная Америка 
  Мавзолей Освободителя Америки в Национальном пантеоне Венесуэлы (содержит тела 149 национальных героев Венесуэлы) в Каракасе (с 1874)
  Мавзолей площади Героев (героев Второй Тихоокеанской войны) в Вальпараисо (Чили, возможно, с 1883)
  Мавзолей Х. Артигаса в Монтевидео (с 1930)
  Обелиск-мавзолей героев 1932-го (пяти героев-паулистов Конституционалистской революции 1932) в Сан-Паулу (Бразилия, с 1947—1970)
  Мавзолей Ш. Шику в Уберабе (штат Минас-Жерайс, Бразилия) (с 2002)
  Мавзолей Х. Д. Перона в Буэнос-Айресе (с 2006; в другом месте в 1952—1955 для всеобщего доступа было открыто забальзамированное тело Э. Перон, в 1974—1976 правительство И. Мартинес де Перон безуспешно пыталось спроектировать мавзолей «Алтарь Отчизны» для героев Аргентины, в том числе Хуана и Эвы, затем тело Эвы похоронили в семейном склепе Дуарте)
  Мавзолей С. Боливара в Каракасе (с 2013)
  Мавзолей У. Чавеса в «Картель-де-ла-Монтанья» в Каракасе (с 2013, в том же году власти отказались от планов бальзамирования Чавеса)

Кроме того, в 1985 власти Гайаны отказались от планов постройки мавзолея для забальзамированного тела Форбса Бёрнема.

Океания 
  Королевский мавзолей Гавайев в Гонолулу (штат Гавайи, США, с 1863)
  Мемориал Мэсси близ Веллингтона (с 1930)

Примечания

Ссылки 
 
 Плиний Старший. Естествознание. XXXVI, 30-31 (о гробнице Мавсола) // Плиний Старший. Естествознание. Об искусстве. — М., 1994, с. 670—675 (Примеч. Г. Тароняна)

Археологические объекты
 
Погребальные памятники и сооружения
Виды зданий и сооружений